Itinguense – abitanti di Itinga do Maranhão
Itinguense – abitanti di Itinga